De elfde etappe van de Ronde van Spanje 2017 werd verreden op 30 augustus 2017 van Lorca naar Observatorio Astronómico de Calar Alto. De etappe was een 187,5 kilometer lange bergrit. Onderweg waren er twee gecategoriseerde beklimmingen, beiden van 1e categorie, en er was één tussensprint.

Verloop

Uitvallers

Tussensprint

Bergsprints

Uitslag

Klassementen 

11